Madness – brytyjska grupa muzyczna
 Madness – album Tony'ego MacAlpine'a
 Madness – singel The Rasmus
 Madness – singel Muse